Zeepziederij, fabriek voor het maken van zeep
 De Zeepziederij, een cultuurhuis in Bree